Галина Павловна Голоулина (1913 — октябрь 1977) — советский инженер-химик, лауреат Ленинской премии (1967).

Биография 

Родилась в Московской губернии.

Окончила Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова (1939).

В 1939—1943 годы — в Тульской области и на Ярославском шинном заводе.

С 1943 по 1974 год работала на Кировском шинном заводе. Последняя должность — главный инженер.

В 1960 году возглавила созданный на шинном заводе на общественных началах институт совершенствования производства.

Делегат ХХIII съезда КПСС.

Звания и награды 
Ленинская премия 1967 года — за разработку конструкций и технологического процесса производства грузовых автомобильных шин с меридиональным направлением нитей корда в каркасе (типа P) и их внедрение в народное хозяйство.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968 г.
 Энциклопедия земли Вятской: ЭЗВ : откуда мы родом?, Том 6. Владимир Ситников. Городская газета.

Делегаты XXIII съезда КПСС
Выпускники МИТХТ